Biancheri ist der Familienname folgender Personen:
 
 Boris Biancheri (1930–2011), italienischer Diplomat und Autor

 Henri Biancheri (1932–2019), französischer Fußballspieler und -funktionär
 Nathalie Biancheri (* 1988), italienische Filmregisseurin und Drehbuchautorin